Wierzchowo (Pommeren), een plaats in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Człuchowski
 Wierzchowo (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Drawski
 Wierzchowo (powiat Drawski), een plaats in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Drawski
 Wierzchowo (powiat Szczecinecki), een plaats in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Szczecinecki
 Wierzchowo (meer), een meer in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Szczecinecki